Spanische Verfassung (span. Constitución española) bezeichnet:

die aktuell gültige Verfassung des Königreichs Spanien (1978)

verschiedene historische Verfassungen:

Statut von Bayona (Verfassung von Bayona) (1808)
Verfassung von Cádiz (1812)
Königliches Statut Spaniens von 1834 (Estatuto Real)
Spanische Verfassung von 1837
Spanische Verfassung von 1845
Spanische Verfassung von 1856 (nicht proklamiert)
Spanische Verfassung von 1869
Projekt der föderalen spanischen Verfassung von 1873
Spanische Verfassung von 1876
Projekt der spanischen Verfassung von 1883 (nicht verkündet)
Verfassung der Spanischen Republik von 1931
Spanische Verfassungsgesetze 1938 bis 1977 (Leyes Fundamentales del Reino)

Siehe auch 
Liste spanischer Verfassungen (englisch)

Verfassungsgeschichte (Spanien)
Historische Rechtsquelle (Spanien)